Zdzisław Żygulski (1888–1975) – filolog, profesor Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Wrocławskiego
 Zdzisław Żygulski (1921–2015) – profesor historii i teorii sztuki